POS puede referirse a:

 Pos- o "post-": prefijo con el significado de posterior, después de. Por ejemplo, posimpresionismo.
 POS o TPV: dispositivo de uso comercial, que permite gestionar -entre otras cosas- cobro por tarjeta de crédito o débito.
 Aeropuerto Internacional de Piarco, un aeropuerto ubicado en Trinidad y Tobago cuyo código IATA es POS.
Plan Obligatorio de Salud: plan de beneficios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- de Colombia (ver Salud en Colombia).
 Partido Obrero Socialista: nombre de partidos políticos en México, Chile y Nicaragua.
Zamworg POS: software POS y contable utilizado en Colombia, Argentina, Perú y México.